Övre Bastutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Bastutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,9 ha)
Övre Bastutjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Bastutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn